The Fox kan henvise til:

 The Fox (album), et album af Elton John
 The Fox (sang), en sang af den norkse duo Ylvis

Se også 
 The Fox and the Hound